Regina může znamenat:

 Regina – ženské jméno (latinsky královna)
 Regina (Saskatchewan) – město v Kanadě
 Regina Capitals – hokejový klub
 Castra Regina – latinský název Řezna (německy Regensburgu)
 SS Regina – parník
 Třída Regina Margherita – třída lodí
 Třída Regina Elena – třída lodí
 Regina Apostolorum – titulární kostel v Římě
 Santa Maria Regina dei Cuori – římský kostel
 Capanna Regina Margherita – horská chata nacházející se na vrcholu hory Signalkuppe (4554 m) ve Walliských Alpách v Itálii
 Český rozhlas Regina, Regina DAB Praha – bývalé názvy stanice Rádio DAB Praha
 TV Regina – bývalá česká televizní stanice
 Regina (hudební skupina) – bosenská rocková kapela
 Salve Regina – středověká píseň
 Regina Caeli – latinský název antifony Vesel se, nebes Královno
 Europa regina – středověký obraz / mapa
 Regina septemvittata – odborný název užovky sedmipruhé
 Regina (poddruh) – poddruh pralesničky barvířské

Externí odkazy